İstisu – centro abitato del distretto di İsmayıllı, in Azerbaigian
 İstisu – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian
 İstisu – centro abitato del distretto di Lənkəran, in Azerbaigian
 İstisu – comune dell'Azerbaigian situato nel distretto di Xaçmaz